

Niemcy
 Warnau – dzielnica Havelberga
 Warnau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Warnau – rzeka w kraju związkowym Dolna Saksonia